О́льгино — название географических объектов.

Санкт-Петербург 
 Ольгино — исторический район города, бывший дачный посёлок.
 Ольгино — платформа Сестрорецкого направления Октябрьской железной дороги.

Балашиха 
 Ольгино — микрорайон города Балашиха Московской области.
 Ольгино — остановочный пункт Горьковского направления Московской железной дороги.

Населённые пункты

Казахстан 
 Ольгино — село в Успенском районе Павлодарской области.

Россия 
 Ольгино — село в Немецком национальном районе Алтайского края, ликвидировано в 1971 г.
 Ольгино — село в Табунском районе Алтайского края, ликвидировано в 1970 г.
 Ольгино — упразднённое село в Магдагачинском районе Амурской области.
 Ольгино — деревня в Комаричском районе Брянской области.
 Ольгино — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Ольгино — село в Уярском районе Красноярского края.
 Ольгино — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Ольгино — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Ольгино — деревня в Липецком районе Липецкой области.
 Ольгино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Ольгино — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Ольгино — деревня в Воротынском районе Нижегородской области.
 Ольгино — деревня в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Ольгино — деревня в составе города Нижний Новгород Нижегородской области.
 Ольгино — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Ольгино — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Ольгино — деревня в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Ольгино — село в Чистоозёрном районе Новосибирской области.
 Ольгино — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Ольгино — село в Полтавском районе Омской области.
 Ольгино — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Ольгино — село в Вадинском районе Пензенской области.
 Ольгино — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Ольгино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Ольгино — сельское поселение в Безенчукском районе Самарской области.
 Ольгино — село в Шигонском районе Самарской области.
 Ольгино — село в Аркадакском районе Саратовской области.
 Ольгино — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Ольгино — село в Турковском районе Саратовской области.
 Ольгино — село в Степновском районе Ставропольского края.
 Ольгино — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Ольгино — посёлок в Сосновском районе Тамбовской области, упразднён в 2000 г.
 Ольгино — деревня в Муслюмовском районе Татарстана.
 Ольгино — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Ольгино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Ольгино — посёлок в Хмельницком районе Винницкой области.
 Ольгино — посёлок в Ямпольском районе Сумской области.
 Ольгино — село в Высокопольском районе Херсонской области.
 Ольгино — село в Горностаевском районе Херсонской области.

Другое 
 Ольгино — имение в Рамонском районе Воронежской области.
 Ольгино — озеро в Городском округе Подольск Московской области.

См. также 
 Тролли из Ольгино